Діана Старкова — українська модель, актриса, переможниця міжнародних конкурсів краси Міс Бікіні Всесвіт-2004, Міс Туризм Планета-2006, Королева Європи-2006 і Miss Asia Pacific World 2011.
 Старкова Марія Митрофанівна (1888-1970) — українська піаністка та педагог, заслужена діячка мистецтва УРСР.
  Старкова Клавдія Борисівна (1915—2000) — семітолог
Прізвища